El término Curl puede hacer referencia a:

 cURL, herramienta para usar en un intérprete de comandos para transferir archivos con sintaxis URL;
 Curl, un idioma de programación;
 El curl de bíceps, los ejercicios que implican la ejercitación de dicho músculo;
 El curl femoral tumbado, tipo de entrenamiento con pesas de aislamiento cuyo músculo-objetivo es el entrenamiento del fémoral de la pierna.